Brownsville é o nome de diversas cidades dos Estados Unidos:
Brownsville (Flórida)
Brownsville (Kentucky)
Brownsville (Minnesota)
Brownsville (Oregon)
Brownsville (Pensilvânia)
Brownsville (Tennessee)
Brownsville (Texas)
Brownsville (Vermont)
Brownsville (Brooklyn)
Brownsville (Wisconsin)

Ver também
Brownsville-Bawcomville
Brownville

Desambiguações de topônimos